Kalimantan Tengah (deutsch Zentralkalimantan, ehemals Zentralborneo) ist eine indonesische Provinz auf der Insel Borneo und die drittgrößte des Landes. Sie liegt im Süden der Insel und grenzt an die Javasee. Die Hauptstadt ist Palangkaraya.

Geschichte 
Die Oberfläche der Provinz ist vorwiegend flach, lediglich im Norden befinden sich hügelige Regionen, die Ausläufer der Schwaner Gebirgskette. Große Sumpfgebiete an der Küste tragen zur Unzugänglichkeit der Region bei. Das Klima ist feucht-tropisch. Die längste Flüsse sind Barito, Katingan, Kapuas, Kahayan – alle über 600 km lang und größtenteils schiffbar. Über die Grenze zu West Kalimantan (Kalimantan Barat) erstreckt sich der Nationalpark Bukit Baka-Bukit Raya mit dem höchsten Berg der Provinz (Bukit Raya, 2278 m). Zur Provinz gehören 66 Inseln.
Die Region gehörte seit dem 17. Jahrhundert zum Sultanat von Banjarmasin, bevor sie im 19. Jahrhundert von den Niederländern kolonisiert und kartographiert wurde. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens erhoben die ansässigen Dayak Anspruch auf eine eigene Provinz; diese wurde 1957 geschaffen (Gesetz Nr. 10/1957). Drei Regierungsbezirke (Kotawaringin, Kapuas und Barito) wurden dabei von der Provinz Kalimantan Selatan abgetrennt.

1965 wird die Stadt Palangka Raya per Gesetz 5/1965 aus dem Regierungsbezirk Kapuas ausgegliedert, schließlich werden 2002 die letzten acht Regierungsbezirke (Gebietscode 62.06 bis 62.13) neu gebildet (Gesetz Nr. 5/2002)

In den 1990er Jahren kam es mehrfach zu gewalttätigen Konflikten zwischen Dayaks und Zugezogenen aus anderen Provinzen.

Verwaltungsgliederung 

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019): 
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung setzt sich aus indigenen Dayak, vor allem den Ngaju, und muslimischen Malaien zusammen. Die Politik der indonesischen Regierung, Menschen von den überbevölkerten Inseln Java und Madura in dünn besiedelte Regionen umzusiedeln, hat zu Konflikten zwischen angestammter Bevölkerung und Zugezogenen geführt. Mit 17 Einwohnern/Quadratkilometer ist die Provinz sehr dünn besiedelt.

Mit 17 Einwohnern/Quadratkilometer ist die Provinz sehr dünn besiedelt. 70,0 % der Einwohner sind Muslime. Es gibt eine relativ starke christliche Minderheit (19,86 %, d. h. 431.694 Protestanten und 82.557 Katholiken) sowie eine hinduistische Minderheit (5,99 %). Der Rest der Bevölkerung ist vorwiegend buddhistisch oder hängt ethnischen Religionen an.

Wirtschaft u. Umwelt 
Ein großes ökologisches Problem ist neben der Regenwaldvernichtung die Anwendung von Quecksilber für die handwerkliche Goldgewinnung im Amalgamverfahren. Die dabei entstehenden Quecksilber-Dämpfe sind hochgiftig und schlagen sich in der Umgebung nieder. Die Verseuchung von Luft und Wasser betrifft rund 225.000 Menschen. 2013 hat dieser Missstand zur „Nominierung“ ganz Zentral- und Süd-Kalimantans unter den Top 10 der am stärksten verseuchten Gebiete der Erde durch das Blacksmith Institute geführt. Durch Bildungsarbeit bei den Goldschürfern versucht das Institute die Situation zu verbessern.

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite der Provinz (BPS - Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah) (indonesisch/englisch)
 Reliefweb:Infographic

Einzelnachweise 

Indonesische Provinz